Port lotniczy Cardiff
 CWL – Centralne Warsztaty Lotnicze
 CWL-1 – Centrum Wyszkolenia Lotnictwa nr 1 w Dęblinie
 CWL-2 – Centrum Wyszkolenia Lotnictwa nr 2 w Bydgoszczy